La expresión Rock 'n' Roll Star

 La canción Rock 'n' Roll Star (1981) de la banda española Loquillo y Los Intocables.
 La canción Rock 'n' Roll Star (1995) de la banda británica Oasis.